Kaltenhausen ist der Name folgender geographischer Objekte:

 Kaltenhausen (Eisenheim), Ortsteil der Gemeinde Eisenheim, Landkreis Würzburg, Bayern
 Kaltenhausen (Havelsee), Wohnplatz in der Stadt Havelsee, Landkreis Potsdam-Mittelmark, Brandenburg
 Kaltenhausen (Jüterbog), Wohnplatz im Ortsteil Kloster Zinna der Stadt Jüterbog, Lkr. Teltow-Fläming, Brandenburg
 Kaltenhausen (Gemeinde Burgkirchen), Ortschaft von Burgkirchen, Bezirk Braunau, Oberösterreich
 Kaltenhausen (Gemeinde Pischelsdorf), Ortschaft von Pischelsdorf am Engelbach, Bezirk Braunau, Oberösterreich
 Kaltenhausen (Hallein), Weiler im Stadtteil Au der Stadt Hallein, Land Salzburg

 Kaltenhouse, Gemeinde im Unterelsass, Frankreich
sowie:
 Kaltenhausen (Töplitz), Halbinsel Insel Töplitz der Havel, Brandenburg